Километро Сесента и Очо има више значења:

 Километро Сесента и Очо, Ел Алто (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Километро Сесента и Очо (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Километро Сесента и Очо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику